

Patronyme 

 Eugène Buret (1810-1842), philosophe, économiste, sociologue et journaliste français
 Isabelle Buret, ingénieure française spécialiste des télécommunications et de l'astronautique
 Jean Léonce Buret (plus connu sous le nom Léonce Burret, 1865-1915), illustrateur et affichiste français
 Maurice Buret (1909-2003), cavalier français
 Simon Buret (né en 1980), acteur, auteur et chanteur français, membre du groupe AaRON
 Timothé Buret (né en 1995), pilote automobile français

Toponyme

En France 
 Le Buret, une commune française du département de la Mayenne
 Château du Plessis-Buret, un château à Sainte-Gemmes-le-Robert, en Mayenne

À l'étranger 
 Buret, un village de la commune belge de Houffalize
 Buret, un district du Kenya
 Buret, Buret' ou Bouret' (Буреть), une localité de la région située à l'ouest du lac Baïkal, dans l'oblast d'Irkoutsk, en Sibérie
 Culture de Malta-Buret, une culture archéologique du Paléolithique supérieur, qui tire son nom du toponyme précédent.

Voir aussi 
 

Patronyme français